Brett může být:

 Brett (jméno) – mužské křestní nebo rodné jméno
 Brett Helquist – americký ilustrátor
 Brett Hull – kanadský hokejista
 Brett (příjmení) – příjmení osob
 Jeremy Brett – britský herec a zpěvák
 Simon Brett – britský spisovatel

Externí odkazy